Per FdS si può intendere:
 Ferrovie della Sardegna
 Federazione della Sinistra